Zathura steht für:
 Zathura – Ein Abenteuer im Weltraum, Film aus dem Jahr 2005
 Zathura (Software), freier PDF-Betrachter